Ranfurly ist der Name zweier Orte

 in Schottland, siehe Ranfurly (Schottland)
 in Neuseeland, siehe Ranfurly (Neuseeland)

Sonstiges:
 Ranfurly Point, Landspitze in der Ross Dependency, Antarktika
 Earl of Ranfurly, erblicher Adelstitel in der Peerage of Ireland